Niederwangen ist

 ein Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu in Deutschland, siehe Niederwangen (Wangen im Allgäu)
 ein Ortsteil der Gemeinde Sarntal in Südtirol, siehe Niederwangen (Sarntal)
 ein Ortsteil der Gemeinde Köniz in der Schweiz, siehe Niederwangen BE